Kutzenhausen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Kutzenhausen (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin